Personen:
Alma Richards, Amerikaans hoogspringer
Andy Richards, Brits klavierspeler
Bob Richards, Amerikaans polsstokhoogspringer
Colin Kâzım-Richards, Turks voetballer
Denise Richards, Amerikaans actrice
Dickinson W. Richards, Amerikaans fysioloog en Nobelprijswinnaar
George Maxwell Richards, president van Trinidad en Tobago
Keith Richards, Rolling Stone
Kyle Richards, Amerikaans actrice
Micah Richards, Brits profvoetballer
Michael Richards, Amerikaans acteur
Sandie Richards, Jamaicaans sprintster
Sanya Richards-Ross, Jamaicaans atlete
Theodore William Richards, Amerikaans chemicus
Thomas Richards, Brits atleet
Valeria Richards, stripfiguur
Franklin Richards, stripfiguur

Plaatsen:
Richardsbaai, havenstad in Zuid-Afrika
Richards (Missouri), plaats in de Verenigde Staten

Overig:
een Australisch historisch motorfietsmerk; zie David Citroen